Лубок:

 Лубок, или луб — подкорье, исподняя кора дерева, покрывающая заболонь.
 Лубок — способ фиксации переломов в хирургии посредством негнущейся накладки.
 Лубок — вид изобразительного искусства, которому свойственна доходчивость и ёмкость образа, «народная картинка».
 Лубок — дешёвые и примитивные по содержанию массовые литературные издания.

Примечания